Биссен

 Биссен — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. 

 Биссен, Герман Вильгельм (1798—1868) — датский скульптор немецкого происхождения.